Frase hace referencia a varios artículos:

Lingüística
 Frase en gramática
 Frase ligada;
 Frase segmentada;
 Frase hecha o dicho;

Danza
 Frase (danza), traslado rítmico del cuerpo en el espacio;

Además